Gommecourt kan syfta på:
 Gommecourt, Pas-de-Calais
 Gommecourt, Yvelines